Бенджамин Маккензи Шенккан () (роден на 12 септември 1978 г.) е американски актьор, най-известен с ролята на Райън Атууд от сериала „Ориндж Каунти“.

Личен живот 
През септмеври 2015 г. е обявено, че Маккензи и Морена Бакарин чакат първото си дете. Дъщеря им се ражда на 2 март 2016 г.

Филмография

Филми

Телевизия

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Родени в Остин